Palm steht für:

 Palm (Adelsgeschlecht), deutsche Fürstenfamilie
 Palm (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Palm, englische Längeneinheit, siehe Handbreit #Definitionen
 Palm, Computer für die Handfläche, siehe Personal Digital Assistant
 Palm, Markenname des australischen Automobilherstellers E. W. Brown Motors
 Palm, Markenname des britischen Automobilherstellers Palmerston Motor
 HP Palm, Modelle von Kleinstcomputern
 Palm OS, Betriebssystem für PDAs

Palm ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Palm (Pennsylvania), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Palm (Gemeinde Warth), Ort bei Warth, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Palm steht für:
 Palm-Express, schweizerisch-italienische Busverbindung
 Palm Breweries, belgische Brauerei

 Papierfabrik Palm, deutscher Papier- und Verpackungshersteller
 Palm und Enke Verlag, deutscher Buchverlag
 Eduard Palm, ehemalige deutsche Tabakgroßhandlung

PALM steht als Abkürzung für:
 Photoactivated Localization Microscopy, Methode in der Fluoreszenzmikroskopie

Siehe auch:
 Palm Beach (Begriffsklärung)
 Palm Coast
 Palm Island
 Irina Palm, Film von Sam Garbarski (2007)
 Satz von Palm-Chintschin

Abkürzung